Сфециди (Sphecidae) — родина одиночних ос. Включає 7700 видів.

Опис 
Досить великі оси, завдовжки 2-6 см. Короткий проторакс. У самців вусики з 13 члеників, у самиць з 12 члеників. Тіло вкрите рідкісними короткими волосками.

Спосіб життя 
Імаго живляться виключно нектаром, але полює на комах та павуків, якими живляться їхні личинки. Оси паралізують здобич і транспортують її до своїх гнізд. Гнізда облаштовують у піщаних норах, деякі види будують їх з глини. У гнізді відкладають яйця. Личинки, що вилупилися живляться паралізованою здобиччю.

Філогенія 
Філогенічна кладограма створена Debevic et al, 2012 на основі молекулярного аналізу

Класифікація 
Родина поділяється на 4 підродини з 20 родами.

Підродина Ammophilinae
 Ammophila
 Eremnophila
 Eremochares
 Hoplammophila
 Parapsammophila
 Podalonia

Підродина Chloriontinae
 Chlorion

Підродина Sceliphrinae
 Chalybion
 Dynatus
 Penepodium
 Podium
 Sceliphron
 Trigonopsis

Підродина Sphecinae
 Chilosphex
 Isodontia
 Palmodes
 Prionyx
 Sphex
 Stangeella

Примітки

Посилання 
 Catalog of Sphecidae sensu lato at Cal Academy 
 Online Identification Guide to Eastern North American Sphecidae 
  Biology of Australian Sphecidae
 Image Gallery 

Родини перетинчастокрилих